Estação Ploshchad Alexandra Nevskogo–1 — linha 3 (Metro de São Petersburgo)
 Estação Ploshchad Alexandra Nevskogo–2 — linha 4 (Metro de São Petersburgo)

Desambiguações de estações